Габриэ́ль Энри́ке Гонса́лес Виде́ла (; ,  — , ) — чилийский политический деятель, занимал пост президента Чили в 1946—1952 годах.

До избрания на пост президента занимал должности сенатора, депутата, посла Чили во Франции (1939—1941), Португалии (1941—1942) и Бразилии (1943—1944), постоянного представителя Чили в ООН. Баллотировался в президенты в 1946 году от Демократического альянса — коалиции собственной Радикальной и более левых партий, включая Коммунистическую, однако с избранием президентом развернул антикоммунистические репрессии.

Ссылки 

Выпускники Чилийского университета
Послы Чили во Франции
Послы Чили в Португалии
Послы Чили в Бразилии
Постоянные представители Чили при ООН